Kiwanis este un club (asociație) alcătuit din bărbați și femei, voluntari, responsabili și de bună
credință care doresc să construiască împreună o comunitate umană mai bună.

Istorie 

Primul club a apărut la 21 ianuarie 1915  în SUA, la Detroit, Michigan.

Kiwanis Romania numără astăzi 250 de membri în 15 cluburi răspândite în întreaga țară.
  
Numele său este derivat din termenul indian „nunkee-wannis” care înseamnă „Să ne împărtășim talentele”. Adaptat fonetic, el devine
„KIWANIS”, ceea ce se traduce prin „Exprimă-te pe tine însuți”.

După ce au fost create numeroase cluburi în SUA și Canada, Kiwanis International se extinde în întreaga lume începând din 1961.
Astfel, în 1961 apare primul club din Europa la Viena.
În România ajunge abia în anul 1992 la Satu-Mare. Sediul administrativ al reprezentanței Kiwanis România este la Oradea.

Azi, Kiwanis este prezent în 100 de țări, cu 8.500 de cluburi, iar familia Kiwaniană numără peste 600.000 membri.

Kiwanis este un club (asociație) alcătuit din bărbați și femei, voluntari, responsabili și de bună
credință care doresc să construiască împreună o comunitate umană mai bună.

Etica Kiwaniană

Obiective

Cluburile Kiwanis au două obiective principale:

 A da ocazia celor care împărtășesc aceleași convingeri de a se reuni prietenesc într-un mod organizat și de a stabili legături de prietenie, durabile ;
 Posibilitatea de a lucra cu alte persoane pentru binele comunității și a locuitorilor săi.

Reguli Kiwaniene

Etica kiwaniană se bazează pe 6 reguli fundamentale și constituționale:

 Aplicarea și promovarea zi de zi a Regulii de Aur;
 Asigurarea primordialității valorilor umane și spirituale asupra valorilor materiale;
 Adoptarea metodelor corecte în viața socială, profesională și în afaceri;
 Dezvoltarea și propagarea noțiunii de a servi pe alții;
 Întărirea prieteniilor, realizarea de servicii altruiste si construirea unor comunități mai bune prin intermediul cluburilor;
 A trăi împreună, respectând libertatea individuală și favorizând voluntariatul.

Regula de aur

„Poartă-te cu alții așa cum ai vrea să se poarte alții cu tine”

Deviza
„Să servim copiii lumii”

Funcționare

Funcționarea districtului România

Președintele național (guvernatorul) este ales pentru un an.

El este ajutat în activitate de Federația Kiwanis România și de:
 Locotenenți guvernatori (președinți de regiuni );
 Consilieri tehnici pentru: expansiune, comunicare, juridic, formare, internet, acțiuni culturale, etc.

Președintele de regiune  (locotenent guvernatorul) este ales pentru un an.
Misiunea sa este:
 De a informa conducerea cluburilor  [ofițeri de club: președinte, secretar, trezorier (casier)];
 De a anima cluburile din subordinea sa (care se aseamănă pe alocuri unei regiuni administrative).

Membrii conducerii unui club sunt: președintele, secretarul, trezorierul sunt numiți pentru un an.

Acești ofițeri ai cluburilor dirijează, animează și conduc cluburile.

Note

Bibliografie
 Kiwanis România 
 Kiwanis International
 Kiwanis Europa

Societate
Asociații